Алексе́й Конова́лов:
 Коновалов, Алексей Васильевич (1905—1994) — Герой Социалистического Труда.
 Коновалов, Алексей Дмитриевич (1919—1943) — Герой Советского Союза.